Драчево може бити:

 Драчево (Требиње), насељено мјесто у општини Требиње, Република Српска, БиХ;
 Драчево (Чапљина), насељено мјесто у општини Чапљина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Драчево (Скопље), насељено мјесто у општини Кисела Вода, град Скопље, Северна Македонија.

Види још
 Драча
 Драчевица